Ivan Mola é um artista plástico e animador brasileiro vencedor do Festival Internacional Anima Mundi Web 2007 e 2009.

Ligações externas
 

Ivan Mola